Демидовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демидовка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Демидовка — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Демидовка — село в Краснояружском районе Белгородской области.
 Демидовка — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Демидовка — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Демидовка — село в Карасукском районе Новосибирской области.
 Демидовка — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.
 Демидовка — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Демидовка — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Демидовка — село в Сызранском районе Самарской области.
 Демидовка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Демидовка — село в Алькеевском районе Татарстана.
 Демидовка — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Демидовка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Демидовка — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Демидовка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Демидовка — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Демидовка — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Демидовка — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Демидовка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Демидовка — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Демидовка — посёлок в Демидовском районе Ровненской области.
 Демидовка — село в Великолепетихском районе Херсонской области.

См. также 
 Демидов
 Демидова
 Демидово
 Демидовская
 Демидовский
 Демидовское